

Patronymie

 Asher Mallah (1880-1969), homme politique grec
 Peppo Mallah, homme politique et diplomate grec

Toponymie 
 Ouled Maallah, commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie

Voir aussi 
 Monsieur Mallah, super-vilain de l'univers DC Comics